Das GS1-Länderpräfix wird heute nur noch als GS1-Präfix bezeichnet. Diese eindeutige Zeichenfolge mit zwei oder mehreren Ziffern, wird von der GS1 der nationalen GS1-Mitgliedsorganisation zugeteilt, damit diese hiermit GS1-Basisnummern an Unternehmen vergeben kann. Ein GS1-Präfix kann von GS1 außerdem einer spezifischen Anwendung zugeteilt werden (siehe Tabelle). Die GS1-Basisnummer (und damit implizit das GS1-Präfix) ist zwingender Bestandteil von GS1-Identifikationsnummern, wie die GTIN oder die SSCC.

Der Hauptzweck des GS1-Präfixes ist die dezentrale Verwaltung von GS1-Identifikationsnummern. Aus diesen Nummern lässt sich erkennen, bei welcher nationalen GS1-Mitgliedsorganisation die GS1-Basisnummer eines Unternehmens vergeben wurde, jedoch nicht, wo zum Beispiel ein Produkt – gekennzeichnet mit einer GTIN – hergestellt wurde. Die GS1 Präfixe können also nicht als "Herkunftskennzeichen" verstanden werden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 GS1 Company Prefix (englisch) auf gs1.org
 Allgemeine GS1 Spezifikationen inkl. Nationale Lösungen Schweiz auf GS1 Switzerland; abgerufen am 6. Mai 2019.
 .

GS1